Babo pode se referir a:

Babo, apelido de Fikret Abdić (nascido em 1939), um político bósnio;
Babo Kabasu (nascido em 1950), futebolista do Zaire;
Alexandre Babo (1916-2007), dramaturgo português;
Alberto Babo, treinador da Porto Ferpinta, Portugal;
Joseph Marius Babo (1756-1822), dramaturgo alemão;
Júlia Babo, atriz, cantora e pintora portuguesa;
Lambert Heinrich von Babo (1818-1899), químico alemão;
Lamartine Babo (1904-1963), compositor brasileiro;

Ver também 
Babos, um sobrenome;
Baboo;
BaboViolent 2, um jogo multijogador gratuito para Windows.